Hanebuth ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Hanebuth (1911–1972), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Frank Hanebuth (* 1964), ehemaliger Präsident des aufgelösten Hells-Angels-Charters von Hannover
 Jasper Hanebuth (1607–1653), Söldner im Dreißigjährigen Krieg, Räuber und Mörder
 Otto Hanebuth (1911–1988), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer